Dit is een lijst van planetoïden 3701-3800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3701) Purkyně || 1985 DW || 20 februari 1985 || A. Mrkos
|-
| (3702) Trubetskaya || 1970 NB || 3 juli 1970 || L. I. Chernykh
|-
| (3703) Volkonskaya || 1978 PU3 || 9 augustus 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (3704) Gaoshiqi || 1981 YX1 || 20 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3705) Hotellasilla || 1984 ET1 || 4 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (3706) Sinnott || 1984 SE3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (3707) Schröter || 1934 CC || 5 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (3708) - || 1974 FV1 || 21 maart 1974 || University of Chile
|-
| (3709) Polypoites || 1985 TL3 || 14 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3710) Bogoslovskij || 1978 RD6 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (3711) Ellensburg || 1983 QD || 31 augustus 1983 || J. Gibson
|-
| (3712) Kraft || 1984 YC || 22 december 1984 || E. A. Harlan, A. R. Klemola
|-
| (3713) Pieters || 1985 FA2 || 22 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (3714) Kenrussell || 1983 TT1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (3715) Štohl || 1980 DS || 19 februari 1980 || A. Mrkos
|-
| (3716) Petzval || 1980 TG || 2 oktober 1980 || A. Mrkos
|-
| (3717) Thorenia || 1964 CG || 15 februari 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (3718) Dunbar || 1978 VS10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3719) Karamzin || 1976 YO1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (3720) Hokkaido || 1987 UR1 || 28 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (3721) Widorn || 1982 TU || 13 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3722) Urata || 1927 UE || 29 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (3723) Voznesenskij || 1976 GK2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3724) Annenskij || 1979 YN8 || 23 december 1979 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3725) Valsecchi || 1981 EA11 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3726) Johnadams || 1981 LJ || 4 juni 1981 || E. Bowell
|-
| (3727) Maxhell || 1981 PQ || 7 augustus 1981 || A. Mrkos
|-
| (3728) IRAS || 1983 QF || 23 augustus 1983 || IRAS
|-
| (3729) Yangzhou || 1983 VP7 || 1 november 1983 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3730) Hurban || 1983 XM1 || 4 december 1983 || M. Antal
|-
| (3731) Hancock || 1984 DH1 || 20 februari 1984 || Perth Observatory
|-
| (3732) Vávra || 1984 SR1 || 27 september 1984 || Z. Vávrová
|-
| (3733) Yoshitomo || 1985 AF || 15 januari 1985 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (3734) Waland || 9527) P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3735) Třeboň || 1983 XS || 4 december 1983 || Z. Vávrová
|-
| (3736) Rokoske || 1987 SY3 || 26 september 1987 || E. Bowell
|-
| (3737) Beckman || 1983 PA || 8 augustus 1983 || E. F. Helin
|-
| (3738) Ots || 1977 QA1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3739) Rem || 1977 RE2 || 8 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3740) Menge || 1981 EM || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3741) Rogerburns || 1981 EL19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3742) Sunshine || 1981 EQ27 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3743) Pauljaniczek || 1983 EW || 10 maart 1983 || E. Barr
|-
| (3744) Horn-d'Arturo || 1983 VE || 5 november 1983 || Osservatorio San Vittore
|-
| (3745) Petaev || 1949 SF || 23 september 1949 || K. Reinmuth
|-
| (3746) Heyuan || 1964 TC1 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3747) Belinskij || 1975 VY5 || 5 november 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (3748) Tatum || 1981 JQ || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (3749) Balam || 1982 BG1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3750) Ilizarov || 1982 TD1 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3751) Kiang || 1983 NK || 10 juli 1983 || E. Bowell
|-
| (3752) Camillo || 1985 PA || 15 augustus 1985 || E. F. Helin, M. A. Barucci
|-
| (3753) Cruithne || 1986 TO || 10 oktober 1986 || J. D. Waldron
|-
| (3754) Kathleen || 1931 FM || 16 maart 1931 || C. W. Tombaugh
|-
| (3755) Lecointe || 1950 SJ || 19 september 1950 || S. J. Arend
|-
| (3756) Ruscannon || 1979 MV6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (3757) - || 1982 XB || 14 december 1982 || E. F. Helin, S. Swanson, A. Graps
|-
| (3758) Karttunen || 1983 WP || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (3759) Piironen || 1984 AP || 8 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (3760) Poutanen || 1984 AQ || 8 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (3761) Romanskaya || 1936 OH || 25 juli 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (3762) Amaravella || 1976 QN1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (3763) Qianxuesen || 1980 TA6 || 14 oktober 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3764) Holmesacourt || 1980 TL15 || 10 oktober 1980 || Perth Observatory
|-
| (3765) Texereau || 1982 SU1 || 16 september 1982 || K. Tomita
|-
| (3766) Junepatterson || 1983 BF || 16 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (3767) DiMaggio || 1986 LC || 3 juni 1986 || E. F. Helin
|-
| (3768) Monroe || 1937 RB || 5 september 1937 || C. Jackson
|-
| (3769) Arthurmiller || 1967 UV || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek, A. Kriete
|-
| (3770) Nizami || 1974 QT1 || 24 augustus 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (3771) Alexejtolstoj || 1974 SB3 || 20 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (3772) Piaf || 1982 UR7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (3773) Smithsonian || 1984 YY || 23 december 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (3774) Megumi || 1987 YC || 20 december 1987 || T. Kojima
|-
| (3775) Ellenbeth || 1931 TC4 || 6 oktober 1931 || C. W. Tombaugh
|-
| (3776) Vartiovuori || 1938 GG || 5 april 1938 || H. Alikoski
|-
| (3777) McCauley || 1981 JD2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (3778) Regge || 1984 HK1 || 26 april 1984 || W. Ferreri
|-
| (3779) Kieffer || 1985 JV1 || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3780) Maury || 1985 RL || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (3781) Dufek || 1986 RG1 || 2 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (3782) Celle || 1986 TE || 3 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (3783) Morris || 1986 TW1 || 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (3784) Chopin || 1986 UL1 || 31 oktober 1986 || E. W. Elst
|-
| (3785) Kitami || 1986 WM || 30 november 1986 || T. Seki
|-
| (3786) Yamada || 1988 AE || 10 januari 1988 || T. Kojima
|-
| (3787) Aivazovskij || 1977 RG7 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (3788) Steyaert || 1986 QM3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (3789) Zhongguo || 1928 UF || 25 oktober 1928 || Y. C. Chang
|-
| (3790) Raywilson || 1937 UE || 26 oktober 1937 || K. Reinmuth
|-
| (3791) Marci || 1981 WV1 || 17 november 1981 || A. Mrkos
|-
| (3792) Preston || 1985 FA || 22 maart 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3793) Leonteus || 1985 TE3 || 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3794) Sthenelos || 1985 TF3 || 12 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (3795) Nigel || 1986 GV1 || 8 april 1986 || E. F. Helin
|-
| (3796) Lene || 1986 XJ || 6 december 1986 || P. Jensen
|-
| (3797) Ching-Sung Yu || 1987 YL || 22 december 1987 || Oak Ridge Observatory
|-
| (3798) de Jager || 2402 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3799) Novgorod || 1979 SL9 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (3800) Karayusuf || 1984 AB || 4 januari 1984 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten